Phantom Power – album di Rick Wakeman del 1990
 Phantom Power – album dei The Tragically Hip del 1998
 Phantom Power – album dei Super Furry Animals del 2003